Мария Васильевна Стадник (, ; ) — азербайджанская (в прошлом — украинская) женщина-борец, серебряная призёрка Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и Олимпийских игр 2016 года в Рио де Жанейро, бронзовая призёрка Олимпийских игр 2008 года в Пекине и Олимпийских игр 2020 года в Токио, двукратная чемпионка мира 2009 и 2019 годов, восьмикратная чемпионка Европы, двукратная победительница Европейских игр.

Стадник является одной из трёх женщин в истории (наряду с японскими борчихами Каори Итё и Саори Ёсидой), которые завоевали медали четырёх Олимпийских игр.

Замужем за борцом с Украины, чемпионом Европы и серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине, Андреем Стадником.

Карьера 
В 2006 году Мария Стадник, выступая за Украину, выиграла чемпионат Европы в Москве, но была дисквалифицирована за допинг. В 2007 году дисквалификацию сняли, но на Украине ей сказали, что первый номер сборной в олимпийском цикле — Ирина Мерлени. Марии было отказано даже в шансе пройти отбор в олимпийскую команду, поэтому она приняла предложение Азербайджана. В итоге на Олимпиаде-2008 Мария Стадник с Ириной Мерлени стали бронзовыми призёрами, стояли на одной ступеньке пьедестала почёта.

На Олимпийских играх 2008 Мария Стадник в первом поединке проиграла Кэрол Хвин из Канады. Но выход канадской спортсменки в финал дал шанс Марии бороться за бронзу. Одолев в утешительном раунде кореянку Ким Хёнджу, Стадник вышла бороться с представительницей Казахстана Татьяной Бакатюк. В обоих раундах со счётом 2-1 и 8-0 победила Мария Стадник, причём второй раунд закончился за 37 секунд. Таким образом, 16 августа Мария Стадник стала первым борцом среди женщин, принесшей олимпийскую медаль Азербайджану.

Позже Стадник трижды становилась чемпионкой Европы, чемпионкой и вице-чемпионкой мира.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Стадник наконец-то встретилась с Мерлени в полуфинале, одолев которую вышла в финал. В финале Мария Стадник уступила японке Хитоми Обара. Таким образом, Мария Стадник завоевала серебряную медаль.

Мария Стадник (48 кг) завоевала для Азербайджана седьмое золото на Европейских играх 2015 года в Баку. 29 июня Стадник за высокие достижения на I Европейских играх и большие заслуги в развитии спорта в Азербайджане была награждена орденом «Слава».

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Мария Стадник завоевала серебряную медаль, проиграв в финале японке Эри Тосака. 1 сентября Стадник указом президента Азербайджана была награждена орденом «За службу Отечеству II степени».

На предолимпийском чемпионате мира в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 50 кг, Мария завоевала золотую медаль, став чемпионкой, и получила олимпийскую лицензию для своего национального Олимпийского комитета.

В 2021 году в Варшаве Стадник в восьмой раз в своей карьере завоевала золото чемпионата Европы.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Азербайджана
Борцы Украины
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы по алфавиту
Чемпионки мира по женской борьбе
Чемпионки Европы по женской борьбе
Чемпионы Европейских игр по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Заслуженные мастера спорта Азербайджана
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы Игр исламской солидарности